Mitumba può riferirsi a diverse cose:

 Monti Mitumba – catena montuosa che attraversa Burundi e Repubblica Democratica del Congo
 Mitumba – grande slum di Nairobi
 Mitumba: The Second Hand Road – film documentario del 2005 diretto da Raffaele Brunetti